Nicola Conci (n. 1939) - compositore e musicista italiano.
Nicola Conci (n. 1997) - ciclista italiano.